Villalobos (rivier), een rivier in Guatemala
 Ruy López de Villalobos, een Spaanse ontdekkingsreiziger